Steven Finn ist der Name folgender Personen:
* Steven Finn (Eishockeyspieler) (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler
 Steven Finn (Cricketspieler) (Steven Thomas Finn; * 1989), englischer Cricketspieler
 Steve Finn (Spieleautor) (* 1967), amerikanischer Spieleautor